Петрозаво́дская епа́рхия — епархия Русской православной церкви с центром в Петрозаводске. Входит в состав Карельской митрополии.

Кафедральный собор — Александро-Невский (с 2000 года); ранее — Крестовоздвиженский.

В епархии 78 приходов, 7 монастырей, 90 храмов, 155 часовен. Количество священнослужителей — 100.

История 
Православие пришло на Корельскую землю в 1227 году. Вероятно, что и до этого среди карелов уже были православные, так как к этому времени карелы и новгородцы были связаны долгими годами совместной торговли и борьбы против общих внешних врагов. Однако русский летописец именно в 1227 году сделал запись: «…того же лета князь Ярослав Всеволодович, послав, крести множество корел, мало не все люди». В то время часто нападали на карельские земли соседи из племени хямь. Расширяло свои владения и шведское государство. Все чаще отряды шведов вторгались в карельские земли. И чтобы оправдать свои походы, шведы часто прибегали к поддержке католической церкви. Противоречия православной и католической церквей стали предлогом для шведской агрессии.

В 1589 году была учреждена Корельская епископия. Епископом Корельским был назначен Сильвестр, его кафедра находилась в городе Корела.

С 1708 по 1764 год существовала Корельская и Ладожская епархия, викарная от Новгородской митрополии.

Для улучшения церковного управления на территории Карелии указом Екатерины II от 26 февраля 1764 года было создано Олонецкое и Каргопольское викариатство Новгородской епархии. Местом пребывания викарных Олонецких и Каргопольских епископов стал второклассный Александро-Свирский монастырь, в котором разместились духовная консистория и семинария. Правящие архиереи именовались викариями Олонецкими и Каргопольскими (кафедра находилась в Александро-Свирском Свято-Троицком монастыре). Викариатству подчинались приходы Олонецкого, Каргопольского, Устюженского уездов, Ясенецкого и Красновского заказов.

После образования в 1784 году Олонецкого наместничества с центром в Петрозаводске и учреждения Олонецкого и Архангельского генерал-губернаторства указом Екатерины II от 15 мая 1787 г. Олонецкая епархия была соединена с Архангельской в единую Архангельскую и Олонецкую с центром в Архангельске.

5 октября 1798 году указом императора Павла I, после ликвидации Олонецкой губернии, приходы Петрозаводского, Олонецкого, Каргопольского, Вытегорского, Пудожского уездов перешли в состав Новгородской епархии (это отразилось в наименовании её правящего архиерея, который в 1799—1800 и 1818 гг., когда не управлял одновременно и Санкт-Петербургской епархией, имел наименование «Новгородский и Олонецкий»). Они находились в ведении викарного епископа Старорусского, кафедра которого была в Хутынском монастыре. В 1801 г. Олонецкая губерния была восстановлена, с включением в её состав Повенецкого уезда.

В 1802—1806 годах за счёт духовенства были открыты первые в викариатстве духовные училища в Каргополе, Петрозаводске, Вытегре и при Александро-Свирском монастыре.

Ревизовавший в 1826—1827 годах Новгородскую и Олонецкую губернии сенатор Дмитрий Баранов указал на целесообразность выделения Олонецкой губернии в самостоятельную епархию с созданием здесь духовной семинарии для подготовки священнослужителей, способных противостоять Расколу Русской церкви, ввиду того, что север Олонецкой губернии был одним из самых крупных в Российской империи очагов старообрядчества.

22 мая 1828 году была учреждена отдельная Олонецкая епархия с кафедрой епископа в Петрозаводске, первым епископом стал Игнатий (Семёнов). Действовал также коллегиальный орган управления при епископе — Олонецкая духовная консистория.

Кафедра Олонецкого и Петрозаводского епископа изначально находилась в Соборе Апостолов Петра и Павла, а в 1872 году была перенесена в новопостроенный Собор Сошествия Святого Духа. В 1929 году кафедральный собор был закрыт.

С 1829 по 1918 год епархия имела своё среднее учебное духовное заведение — Олонецкую духовную семинарию, выпускавшую священнослужителей для края.

Для обучения дочерей духовенства в 1858 году при Каргопольском Успенском монастыре по инициативе архиепископа Олонецкого и Петрозаводского Аркадия открылось «духовное девичье и сиротское училище», в 1870 году преобразованное в Олонецкое епархиальное женское училище и в 1874 году переведённое в Петрозаводск.

С 1898 по 1918 год издавалась епархиальная газета «Олонецкие епархиальные ведомости». В 1892 году было основано епархиальное духовно-просветительское Александро-Свирское братство.

На 1904 год в епархии был 251 православный и единоверческий приход.

К 1917 году в епархии действовали духовно-учебные заведения: Олонецкая духовная семинария, Каргопольское духовное училище, Петрозаводское духовное училище, Олонецкое епархиальное женское училище, два образцовых начальных училища (при семинарии и женском училище), 314 одноклассных церковно-приходских школ, 7 двухклассных и 4 воскресные школы.

В докладе на имя патриарха Тихона отмечалось: «Церковная жизнь в Олонецкой епархии шла сравнительно спокойно до марта 1922 г. Изъятие церковных ценностей, как и в других местах, всколыхнуло её и повлекло за собой все те же явления, которые произошли почти одинаково по всей России: смута среди духовенства, признание ВЦУ частью епархии, террор группы заправил над остальными, аресты, высылки и пр.» При организации обновленчества духовенство трёх из четырёх приходов Петрозаводска поддержало обновленческий раскол. Сторонники патриаршей ориентации во главе с епископом Евфимием (Лапиным) перешли в Александро-Невскую Заводскую церковь. В конце 1922 года епископ Евфимий был без всяких оснований арестован, а весной 1923 года административно выслан в Сибирь. Однако почти 5 лет он сохранял титул «епископ Олонецкий»; в эти годы епархия имела т. н. временноуправляющих епископов. С 1924 года Воскресенский и Святодуховский соборы вновь стали патриаршими (в 1922—1924 году в Святодуховском соборе проводили службы обновленцы, позднее удержавшие лишь кладбищенские церкви — Крестовоздвиженскую и Екатерининскую).

В 1920-х — 1930-х годах наряду с Олонецкой епархией существовала обновленческая Карельская епархия со своим епископом. Храмы Карелии часто переходили из под контроля сторонников патриаршей ориентации под контроль обновленцев, и обратно.

В 1929 году границы епархии приведены в соответствие с границами Карельской АССР: в её состав из Архангельской епархии были переданы приходы Беломорский Карелии, а приходы, оказавшиеся вне пределов Карельской АССР, отошли к другим епархиям.

После того, как сгорели Петропавловский и Воскресенский собор, были закрыты Александро-Невская церковь и Святодуховский собор, сторонники Московской патриархии в Петрозаводске потеряли все храмы. В 1929 году НКВД по прошению приходского совета Святодуховского собора передал Екатерининскую церковь от обновленцев патриаршей общине. В эту церковь была переведена кафедра епископа и находилась в ней до конца 1930-х годов. К 1937 году на всю Карельскую АССР (включая входивший в неё до весны 1938 года Кандалакшский район) у Московской патриархии оставалось 26 действующих церквей. В ходе Большого террора 1937—1938 годов было репрессировано как обновленческое духовенство, так и сторонники патриаршества, включая духовенство Крестовоздвиженского собора и Екатерининской церкви. Служивший в последней протоиерей Николай Богословский в 2004 году канонизирован как священномученик.

Местные власти продолжали оформлять закрытие храмов «в связи с отсутствием служителей культа» ещё в июле 1941 года, в условиях Великой Отечественной войны. На оккупированной территории Карелии возрождение религиозной жизни в 1941—1944 годах возглавили православные (военные) священники Финской автономной церкви Константинопольского патриархата, которые в 1944 году ушли вместе с армией вглубь Финляндии. Среди этих священников были молодые иеромонахи, русские по национальности — Павел Олмари (Гусев), впоследствии архиепископ Карельский и всей Финляндии, глава Финляндской православной церкви, и Марк Шавыкин, впоследствии перешедший в РПЦ и ставший епископом Ладожским, викарием Ленинградской епархии.

В освобождённом Петрозаводске оказался единственный русский священник, который стал служить «с разрешения председателя горсовета». Номинально Олонецкая епархия 28 августа 1944 года была передана во временное управление архиепископу Псковскому и Порховскому Григорию (Чукову).

В 1947—1949 годах в Олонецкой епархии вновь были собственные епископы, причём хоть название епархии было сохранено как Олонецкая, титул епископов в 1947 году был изменён на «Петрозаводский и Олонецкий» (а не наоборот, как ранее). Но в этот период в епархии не удалось открыть даже 10 храмов. В 1949 году управление епархией было вновь поручено митрополиту Ленинградскому. В период с 1962 по 1986 год Олонецкая епархия насчитывала всего 4 прихода.

19 июля 1990 года епархия вновь получает самостоятельный статус. 14 августа того же года Патриарх Московский и всея Руси Алексий II хиротонисал настоятеля Крестовоздвиженского собора архимандрита Мануила (Палова) во епископа Петрозаводского и Олонецкого. В 1991 году епархия официально была переименована из Олонецкой в Петрозаводскую, а с 17 июля 1996 года правящий архиерей носит титул «Петрозаводский и Карельский».

Как отмечалось в издании «Религиозно-общественная жизнь российских регионов» Кестонского института, «с момента своего создания епархия выделялась своей бедностью, а организационные структуры епархии надо было создавать практически с нуля. Вновь началось строительство часовен в таёжных сёлах и посёлках. При отсутствии старой прослойки духовенства основу клира составили образованные молодые священники, часто из числа ленинградской интеллигенции. Особую атмосферу в епархии создаёт близость к Западу, восприятие Карелии как пограничья России и Северной Европы».

Решением Священного Синода Русской православной церкви от 29 мая 2013 года из состава епархии была выделена Костомукшская и Кемская епархия и образована Карельская митрополия, включающая в себя Петрозаводскую и Костомукшскую епархии.

Епископы 
Корельская епископия (кафедра в городе Корела)
 Сильвестр (1598—1612)
 Павел (1613—1616)

Олонецкие и Каргопольские (кафедра в Троицком Александро-Свирском монастыре)
 Иоанн (Никитин) (15 июля 1764 — 9 июня 1767)
 Антоний (Феофанов) (12 августа 1767 — 7 июня 1774)
 Вениамин (Румовский-Краснопевков) (13 июля 1774 — 1 апреля 1775)
 Иоанникий (Микрицкий) (2 апреля 1775 — 10 марта 1782)
 Виктор (Онисимов) (3 июля 1782 — 22 сентября 1783)
 Амвросий (Серебряников) (26 декабря 1783 — 28 ноября 1786)

Олонецкая и Архангельская епархия (управлялась из Архангельска)
 Вениамин (Румовский-Краснопевков) (1787—1798)

Олонецкая и Петрозаводская епархия
 Игнатий (Семёнов) (22 мая 1828 — 17 октября 1842)
 Венедикт (Григорович) (14 ноября 1842 — 7 декабря 1850)
 Дамаскин (Россов) (19 декабря 1850 — 7 февраля 1851) в епархию не приезжал
 Аркадий (Фёдоров) (29 марта 1851 — 7 июля 1869)
 Ионафан (Руднев) (29 августа 1869 — 28 февраля 1877)
 Палладий (Пьянков) (28 февраля 1877 — 7 января 1882)
 Павел (Доброхотов) (23 января 1882 — 21 октября 1897)
 Назарий (Кириллов) (21 октября 1897 — 20 января 1901)
 Анастасий (Опоцкий) (20 января 1901 — 7 декабря 1905)
 Мисаил (Крылов) (24 декабря 1905 — 21 ноября 1908)
 Никанор (Надеждин) (28 ноября 1908 — 6 ноября 1916)
 Иоанникий (Дьячков) (30 ноября 1916  1919)
 Вениамин (Казанский) (1919) 
 Евгений (Мерцалов) (17 ноября 1919 — 7 мая 1920)
 Евфимий (Лапин) (июнь 1920 — конец 1927)
 Венедикт (Плотников) (1924—1925)  епископ Кронштадтский
 Григорий (Лебедев) (1926) 
 Гавриил (Воеводин) (1926—1927) 
 Василий (Дохторов) (1927—1928) , епископ Вытегорский
 Сергий (Гришин) (16 апреля — 18 мая 1928)
 Артемий (Ильинский) (19 мая 1928 — 3 апреля 1930)
 Феодор (Яковцевский) (4 апреля 1930 — 30 ноября 1935)
 Борис (Шипулин) (январь (?) — 26 февраля 1936) в управление не вступал
 Палладий (Шерстенников) (31 марта 1936—1936)

 Петрозаводская и Олонецкая епархия
 Григорий (Чуков) (28 августа 1944 — 29 июня 1947) , архиепископ Псковский, с 7 сент. 1945 — митрополит Ленинградский
 Нектарий (Григорьев) (29 июня 1947 — 3 июня 1948)
 Венедикт (Пляскин) (3 июля 1948 — 4 марта 1949)
 в 1949—1990 годах епархия находилась в управлении митрополитов Ленинградских
 Мануил (Павлов) (14 августа 1990 — 17 июля 1996)

 Петрозаводская и Карельская епархия
 Мануил (Павлов) (17 июля 1996 — 29 мая 2013)

 Петрозаводская епархия в составе Карельской митрополии
 Мануил (Павлов) (29 мая 2013 — 7 марта 2015)
 Лев (Церпицкий) (7 марта 2015 — 5 мая 2015) , митрополит Новгородский
 Константин (Горянов) (с 5 мая 2015)

Викариатства 
 Вытегорское (недейств.)
 Каргопольское (недейств.)

Благочиния 
 Заонежское благочиние (Пудожский и Медвежьегорский районы).
 Олонецкое благочиние (Олонецкий район)
 Приладожское благочиние (город Сортавала, Питкярантский, Лахденпохский и Суоярвский районы)
 Центральное благочиние (город Петрозаводск, Прионежский, Пряжинский и Кондопожский районы)
 Монастырское благочиние

Храмы 
Город Петрозаводск:
 Кафедральный собор Александра Невского
 Крестовоздвиженский собор
 Храм Димитрия Солунского
 Храм Святого Пантелеимона
 Храм Казанской иконы Богородицы
 Церковь Святой Великомученицы Екатерины
 Церковь Сретения Господня
 Храм Иоанна Богослова
 Храм Ионы Яшезерского (на территории Исправительной колонии № 9 УФСИН, микрорайон Птицефабрика)
 Храм Святого Духа

Кондопожский район:
 Собор Успения Богородицы города Кондопоги
 Храм Сретения Господня города Кондопоги
 Храм Пресвятой Троицы села Кончезеро
 Храм Апостола Петра посёлка Марциальные Воды
 Храм иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник» посёлка Марциальные Воды
 Храм Святого Пантелеймона пос. Гирвас
 Храм Святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии с. Янишполе

Лахденпохский район:
 Храм Пророка Илии города Лахденпохья
 Храм Рождества Богородицы посёлка Куркиёки
 Храм Серафима Саровского посёлка Хийтола

Медвежьегорский район:
 Храм Пророка Илии города Медвежьегорска
 Храм иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» (на территории Республиканской больниц № 2 УФСИН), город Медвежьегорск
 Храм Николая Чудотворца села Повенец
 Храм Георгия Победоносца села Толвуя
 Храм Рождества Богородицы деревни Лумбуши
 Храм Пророка Илии села Великая Губа

Олонецкий район:
 Собор иконы Богородицы «Смоленская» города Олонца
 Храм Успения Пресвятой Богородицы города Олонца
 Храм Рождества Христова села Коткозеро
 Храм Спаса Нерукотворенного Образа деревни Еройла
 Храм Георгия Победоносца села Видлица
 Храм Флора и Лавра села Мегрега

Питкярантский район:
 Храм Вознесения Господня города Питкяранты

Прионежский район:
 Спасо-Рождественский храм села Шёлтозеро
 Храм Рождества Иоанна Предтечи посёлка Шуя
 Храм Серафима Саровского посёлка Мелиоративного
 Храм Ионы Яшезерского посёлка Кварцитного
 Храм Николая Чудотворца посёлка Ладва
 Храм Серафима Саровского деревни Машезеро
 Храм Святых Царственных новомучеников села Новая Вилга

Пряжинский район:
 Храм Покрова Богородицы посёлка Пряжа
 Храм Николая Чудотворца посёлка Эссойла
 Храм Пророка Илии посёлка Ведлозеро

Пудожский район:
 Храм Серафима Саровского города Пудожа
 Храм Александра Невского города Пудожа
 Храм Диодора Юрьегорского деревни Куганаволок
 Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы посёлка Подпорожье
 Храм Рождества Богородицы села Колодозеро

Сортавальский район:
 Храм Николая Чудотворца города Сортавалы
 Храм Александра Невского посёлка Вяртсиля

Суоярвский район:
 Храм Рождества Христова города Суоярви
 Храм Николая Чудотворца посёлка Суйстамо

Монастыри

Действующие 
 Благовещенский Ионо-Яшезерский мужской монастырь (деревня Яшезеро)
 Важеозерский Спасо-Преображенский мужской монастырь (посёлок Интерпосёлок)
 Водлозерская Свято-Ильинская пустынь (мужской; на территории Водлозерского национального парка)
 Муромский Успенский монастырь (мужской; деревня Гакугса)
 Корнилие-Палеостровский Рождественский мужской монастырь (село Толвуя)
 Никольский Адриано-Ондрусовский монастырь (мужской; Олонецкий район)
 Сяндемская Успенская пустынь (деревня Сяндеба, Олонецкий район)
 Клименецкий Свято-Троицкий монастырь. Медвежьегорский район, остров Большой Клименецкий

Закрытые и упразднённые 
 Брусненский Никольский Девичий монастырь (остров Брусно)
 Габановская пустынь (Габановский Маяк)
 Керетский Варлаамиев монастырь
 Ладвинский Боголюбский Кирикко-Иулитинский монастырь (село Ладва, Прионежский район)
 Машезерская Ильинская пустынь (остров на Машезере)
 Муезерский Троицкий монастырь
 Нигозерская пустынь
 Олонецкий Рождественский монастырь
 Рогозерская пустынь
 Рождественский на Коловеострове монастырь
 Соломенский Петропавловский монастырь (Петрозаводск)
 Спасо-Преображенская Вышеостровская пустынь
 Сунская Виданская пустынь
 Челмужский монастырь
 Шальский Спасский монастырь
 Шуйская Николаевская пустынь

См. также 
 Спасо-Кижское подворье
 Православная церковь Финляндии

Примечания

Литература 
 Бацер М. И. Олонецкая епархия и карельские староверы : (по страницам «Олонецких епархиальных ведомостей»)// Вопросы истории Европейского Севера : Проблемы развития культуры : вторая половина XIX—XX вв. : Сб. ст. — Петрозаводск, 2002. — С. 33-46.
 
 Каргопольский Спасопреображенский, викариатский ныне монастырь//Олонецкие епархиальные ведомости. 1915. 11 июля. № 20 — с.372-373.
 Кожевникова Ю. Н. Монастыри и монашество Олонецкой епархии во второй половине XVIII — начале XX в. Петрозаводск, 2009.
 Олонецкая епархия. Страницы истории. / ред. Басова Н. А. и др. — Петрозаводск, 2001. — 253 с. ISBN 5-7378-0044-X
 Памятная книжка Олонецкой губернии на 1904 год.
 Петрозаводск. Путеводитель по православным святыням Карелии. Петрозаводск, 2003.
 Пулькин М. В. Сельские приходы Олонецкой епархии во второй половине 18 в. : Автореферат диссертации на соискание учёной степени канд. ист. наук (07.00.02-отечественная история). СПб., 1995.

Ссылки 

 Официальный сайт епархии 
 Петрозаводская епархия на сайте Патриархия.ru. 
 Памятные даты Олонецкой епархии
 Петров И. В., Петрова М. И. Куркиёкский краеведческий центр. Забытые монастыри Корельского уезда 

 
Епархии Русской православной церкви